Blanc [blang] či le Blanc je francouzské příjmení, které v překladu znamená Bílý, nosí jej tyto osobnosti:

 Abele Blanc (1954) – italský horolezec
 Antoine Blanc, první arcibiskup v New Orleansu
 Bertrand Blanc (* 1973), francouzský sportovec alpský lyžař
 Charles Blanc (1813–1882), francouzský umělecký kritik
 Didier Blanc (* 1984), francouzský sportovec alpský lyžař
 Dominique Blancová (* 1956), francouzská herečka
 Emmanuel Blanc (*. 1972), francouzský sportovec alpský lyžař
 Erika Blanc (* 1942), itelská herečka
 Ernest Blanc, operní pěvec a zpěvák
 Jacques Blanc (* 1939), francouzský politik
 Jennifer Blanc (* 1974), americká herečka
 Laurent Blanc (* 1965), francouzský fotbalista a manažer
 Louis Blanc (1811–1882), francouzský politik a historik
 Martine Blanc (* 1944), francouzský spisovatel a ilustrátor
 Mel Blanc (1908–1989), americký herec
 Nathalie Blanc (* 1967), francouzský sportovec alpský lyžař
 Olivia Blanc, uměleckým jménem Olivia Ruiz (* 1980) – francouzská zpěvačka
 Patrick Blanc (* 1953), francouzský botanik a designér
 Patrick Blanc (lyžař), (* 1972), francouzský sportovec alpský lyžař

Související články 
 Leblanc (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Francouzská příjmení